Petrikat ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Brügel-Petrikat (1920–2000), deutsche Malerin
 Didi Petrikat,  Schauspielerin
 Rudolph Petrikat (1916–1998), deutscher Bildhauer